Charles Calvert (3. baron Baltimore) (1631-1715) – angielski arystokrata, polityk i kolonizator, właściciel i gubernator Prowincji Maryland, 3. baron Baltimore
 Charles Calvert (5. baron Baltimore) (1699-1751) – angielski arystokrata, polityk i kolonizator, właściciel i gubernator Prowincji Maryland, 5. baron Baltimore

Zobacz też